Gigaschwili ist der Familienname folgender Personen:

 Beka Gigaschwili (* 1992), georgischer Rugby-Union-Spieler
 Giorgi Gigaschwili (* 2000), georgischer Pianist